Петер Мадсен:
  (1900—1979) — австралийский игрок в регбилиг.
 (род. 1955) — американский джазовый пианист.
 (род. 1958) — датский мультипликатор и иллюстратор.
Мадсен, Петер (род. 1971) — датский изобретатель, предприниматель и осуждённый убийца.
 Мадсен, Петер (род. 1978) — датский футболист.